Le nom de Parti agraire ou Parti agrarien est unité par des partis politiques défendant notamment le monde agricole présents dans plusieurs pays :
 le Parti agrarien espagnol, qui existait en Espagne sous la Seconde République ;
 le Parti agraire national, en France ;
 le Parti agraire et paysan français, en France ;
 le Parti agrarien de Russie, fondé en  et situé à gauche de l’échiquier politique ;
 le Parti agraire du Turkménistan ;
 le Parti agraire national d'Ukraine.
 Le Parti agraire () est un parti constitué au Kansas au , il est à l'origine en 1891, du terme populiste (), d'où est tiré le terme populisme.